Список субъектов Российской Федерации отсортирован по показателю густоты сельских населённых пунктов по данным Всероссийской переписи населения 2020—2021 года.

Показатель густоты сельских населённых пунктов показывает число сельских населённых пунктов на 100 квадратных километров (снп/100км²).

Наибольшие показатели густоты сёл характерны для регионов Центрального и южной части Северо-Западного федеральных округов, которые характеризуются хуторским характером расселения, как частично в Псковской области (15,08 снп/100 км²), или мелкоселённостью, как в регионах ЦФО, в частности в Ярославской (16,65 снп/100 км²), Ивановской (14,08 снп/100 км²), Тульской (13,43 снп/100 км²), Московской (13,15 снп/100 км²), Орловской (11,86 снп/100 км²), Тверской (11,32 снп/100 км²), Калужской (10,70 снп/100 км²) и др. областях.

Для регионов с повышенной людностью сёл, особенно в условиях Крайнего Севера, напротив, характерны наименьшие показатели густоты сельских населённых пунктов, в частности, в Чукотском автономном округе (0,005 снп/100 км²), Магаданской области (0,010 снп/100 км²) и Ямало-Ненецком автономном округе (0,010 снп/100 км²), Камчатском крае (0,017 снп/100 км²), Якутии (0,019 снп/100 км²) и т.д.

Густота сельских населённых пунктов в среднем по России составляет примерно 0,9 снп/100 км² (1 октября 2021 года).

Список субъектов на 2021 год 
По данным Всероссийской переписи населения 2020—2021 года.

Список субъектов на 2010 год 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 Густота поселений // Демографический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор Д. И. Валентей. 1985.
 Густота поселений // Демографический энциклопедический словарь / Гл.ред. Валентей Д. И. — М.:Советская энциклопедия, 1985
 Псковский край. Средняя людность населения Густота сельских поселений
 Густота сельских поселений
 ЧЭ. Густота поселений

Комментарии 

 

 
Списки субъектов Российской Федерации